Halbreich ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Halbreich (1931–2016), belgischer Musikwissenschaftler
 Kathy Halbreich (* 1949), US-amerikanische Kuratorin und Museumsdirektorin